Томо́т (; ; букв. незамръзващ) е град в Якутия, Русия. Разположен е на брега на река Алдан, на около 380 km югозападно от Якутск и 64 km североизточно от районния център – гр. Алдан. Към 2016 г. има население от 7194 души.

История 
Градът е основан през 1923 г. във връзка с построяването на речно пристанище на р. Алдан, обслужващо златодобивните мини на гр. Алдан. В периода 1925 – 1926 г. в града живее Иван Папанин. От 1997 г. градът разполага с железопътен транспорт, а през 2001 г. е построен железопътен мост над р. Алдан. През 2004 г. започват пътнически превози до Нерюнгри.

Наеление

Климат 
Климатът в Томот е субарктичен. Средната годишна температура е -6,1 °C, а средното количество годишни валежи е около 449 mm.

Икономика 
От 1942 г. насам близо до града се добиват слюди. Развита е дървообработващата и целулозно-хартиената промишленост. Произвеждат се строителни материали. Томот е важен транспортен възел в Якутия.

Източници 

Градове в Якутия